Белиц-Гейман — фамилия. Известные носители: